

Personnalités 
Alexandre Popov ou Aleksandr Popov ou Alexander Popov peut désigner :

sciences
  (1840-1881), chimiste russe, spécialisé en chimie organique ;
 Alexandre Popov (1859-1905), physicien et ingénieur russe, précurseur de la radio ;
  (1913-1993), glaciologue soviétique, spécialiste du pergélisol ;

sports
  (1959), haltérophile soviétique ;
 Aleksandr Popov (1965), biathlète soviétique puis biélorusse ;
  (1971), footballeur russe ;
 Aleksandr Popov (1971), nageur russe, quadruple champion olympique ;
  (1972), joueur bulgare de volley-ball puis entraîneur ;
  (1975), canoéiste ouzbek ;
 Aleksandr Popov (1980), hockeyeur russe.
  (1984), patineur artistique russe, en couple ;

autres
 Alexandre Popov (1808-1865), mongoliste russe ;
 Alexandre Popov (1827-1887), architecte et archéologue russe ;
 Alexandre Nikolaïevitch Popov (1841-1881), historien russe, a découvert l’Annuaire des khans bulgares.

Œuvre d’art 

 , un film de 1949 sur le physicien russe Alexandre Stepanovitch Popov.

Voir aussi 
  (1942), architecte australien
 Alex Popov, plaignant en 2002 dans le , concernant la propriété d’un club de baseball en Californie
 Alex Popow (1975), pilote automobile vénézuélien